Il toponimo Negrilești può riferirsi a diverse località della Romania:
Negrilești, comune del distretto di Bistrița-Năsăud
Negrilești, comune del distretto di Galați
Negrilești, comune del distretto di Vrancea